18-й чемпионат Европы по плаванию на короткой воде проходил с 25 по 28 ноября 2010 года в голландском Эйндховене в плавательном центре имени Питера ван ден Хогенбанда. Чемпионат впервые с 1993 года проходил не в декабре, а в ноябре.

Спортсмены разыграли 38 комплектов наград (по 19 мужчины и женщины).

Успешнее всего выступили немецкие пловцы, выигравшие 22 медали (10 золотых). 22 медали выиграли также хозяева соревнований голландцы (9 золотых). Российские пловцы завоевали 15 наград — 5 золотых, 2 серебряные и 8 бронзовых (первое место по бронзовым наградам). Всего награды завоевали пловцы из 18 стран.

По 4 золотые медали в Эйндховене завоевали немец Штеффен Дайблер (плюс одно серебро), а также голландки Раноми Кромовидьойо и Инге Деккер.

Россиянин Станислав Донец установил единственный на чемпионате рекорд Европы — 50 метров на спине он проплыл за 22,74 сек.

Медальный зачёт

Медалисты

Мужчины 

 — Участвовали только в предварительном заплыве.

Женщины 

 — Участвовали только в предварительном заплыве.

См. также 
 Чемпионат Европы по водным видам спорта 2010

Примечания

Ссылки 
 Протокол соревнований
 Omega Timing

Спорт в Нидерландах в 2010 году
Ноябрь 2010 года
Плавание
2010
Международные спортивные соревнования в Эйндховене